Джонатон Янг () — канадский актёр театра и кино, трехкратный обладатель престижной театральной награды Jessie Richardson Award, также известный как сценарист, дизайнер, художественный руководитель и один из основателей театра «Electric Company Theatre» в г. Ванкувер (Канада, Британская Колумбия).

Биография 
Получил профессиональное театральное образование в Studio 58 (выпуск 1996 г.). В настоящее время активно сотрудничает с Национальным Центром Искусств, театрами Bocca de Lupa, Vancouver Playhouse, The Citadel, The Belfry Theatre, Touchstone, Neworldtheatre, Ruby Slippers, Bard on the Beach и театральным сообществом Arts Club. Помимо театральных работ, периодически снимается в кино и на телевидении, мировой публике наиболее известен по роли харизматичного Николы Теслы в телесериале «Убежище» («Sanctuary»), где впервые появился в 2008 году по протекции Кристофера Хейердала, актёра, исполнившего роли Друитта и Бигфута в том же сериале.

 The Wake (1999)
 Flop (2001)
 The One that Got Away(2002)
 The Fall (2003)
 Studies in motion (премьера 2006, последняя версия — 2010)
 At Home With Dick And Jane (был режиссёром театральной версии, премьера 2007)
 Palace Grand (2007 сценарист, актёр)
 No exit (по произведениям Ж. П. Сартра — 2008, обновленная версия — 2011)
 The Flannigan affair (2008)
 Tear the Curtain! (сентябрь 2010 — театральная премьера, 2012 — анонсированы съемки видеоверсии шоу)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Сайт посвященный Джонатону Янгу (новости, фото, био, обои для рабочего стола, общение) 
 Сайт театра «The Electric Company Theatre»